Masterton steht für:

 eine Stadt im Süden der Nordinsel Neuseelands, siehe Masterton

Masterton ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Masterton (1938–1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Graham Masterton (* 1946), britischer Autor von Horrorliteratur